Passage (álbum de Samael)
 Passage (álbum dos Carpenters)
 Passage (equitação)

Ou ainda
 Le Passage